Christopher Nzay Mfuyi est un footballeur international congolais né le  à Genève, en Suisse. Il a évolué au poste de défenseur central avec le FC Stade Lausanne Ouchy.

Carrière 
Christophe Mfuyi a fait ses débuts professionnels en seconde division suisse avec le Servette FC en 2007-2008. Il est prêté au Club sportif chênois en troisième division la saison suivante avant de revenir à Genève en 2009-2010. À l'été 2010 il signe au Valenciennes Football Club où il fait ses débuts le 26 octobre 2010, en Coupe de la Ligue contre Boulogne.

Le , il retourne dans son club formateur du Servette FC.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance à Genève
Naissance en juillet 1989
Footballeur international congolais (RDC)
Joueur du Servette FC
Joueur du Club sportif chênois
Joueur du Valenciennes FC